Pontevedra Club de Fútbol é uma equipa de futebol espanhola, com sede na cidade de Pontevedra, na Galiza. Foi fundado em 1941 e joga na Tercera División (a quarta divisão do país). Suas cores são grená e azul.

Estádio 

Manda seus jogos no Estádio Municipal de Pasarón, com capacidade para 12 mil torcedores.

Uniforme
 Uniforme titular Camisa grená com detalhes em dourado e azul, calção azul e meias grenás.
 Uniforme reserva Todo preto (a camisa possui detalhes dourados).

 
Clubes de futebol fundados em 1941